Patry peut désigner :

Patronyme 
 André Patry (1902-1960), astronome français ;
 (1601) Patry,  astéroïde nommé en son hommage ;
 Alexandre Louis Patry (1810-1879), peintre français ;
 Bernard Patry (1943-), médecin et homme politique canadien ;
 Christophe Patry (1965-), joueur de volley-ball français, père de Jean ;
 Claude Patry (1953-), syndicaliste et un homme politique québécois
 Denis Patry (1953-), joueur québécois de hockey sur glace ;
 Jean Patry (1996-), joueur de volley-ball français, fils de Christophe ;
 Marie-Renée Patry (?-), actrice québécoise ;
 Pierre Patry (1933-2014), réalisateur, scénariste, producteur et monteur québécois.
 William Patry (1946-2009), musicien, physiothérapeute et organisateur de concert suisse.

Autres 
 Famille Patry, famille patricienne genevoise, admise à la bourgeoisie en 1474.

Localité 
 Bernières-le-Patry est une ancienne commune française, située dans le département du Calvados et la région Normandie ;
 Culey-le-Patry est une commune française, située dans le département du Calvados et la région Normandie ;
 La Lande-Patry est une commune française, située dans le département de l'Orne et la région Normandie ;
 Le Mesnil-Patry est une commune française, située dans le département du Calvados et la région Normandie.

Patronyme normand
Homonymie de patronyme